Uhrenladen steht für:
 ein Geschäft zum Verkauf von Uhren
 umgangssprachlich ein Flugzeugcockpit mit Zeigerinstrumenten, als Gegensatz zum „Glascockpit“ des Electronic Flight Instrument System

 Der Uhrenladen, deutscher Spielfilm (1935), Regie Peter Paul Brauer